

Топоніми 
 Повіт Камі-Цуґа — повіт в Японії, в префектурі Тотіґі.
 Повіт Сімо-Цуґа — повіт в Японії, в префектурі Тотіґі.

Біологія 
 Цуга (Tsuga) — рід хвойних рослин.